I88  ou I-88 peut faire référence à :

Médecine 
 Lymphadénite non spécifique, d'après la classification internationale des maladies ;

Routes 
  Interstate 88 (est), une autoroute inter-États américaine reliant Binghamton à Schenectady ;
  Interstate 88 (ouest), une autoroute inter-États américaine reliant Moline à Chicago.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres